Biografies: Enric V d'Anglaterra (Henry V en anglès), rei d'Anglaterra des del 1413 fins al 1422
 Obres de ficció:
 Enric V (obra de teatre) (títol original Henry V), drama històric de William Shakespeare (ca. 1599), que narra la història del rei Enric V d'Anglaterra
 Enric V (pel·lícula de 1944), pel·lícula britànica de Laurence Olivier, adaptació de l'obra homònima de William Shakespeare
 Enric V (pel·lícula de 1989), pel·lícula britànica de Kenneth Branagh, adaptació de l'obra homònima de William Shakespeare
 Enric V (pel·lícula de 2012), telefilm de la BBC, adaptació de l'obra homònima de William Shakespeare